

Događaji 
 Ahemenidsko Perzijsko Carstvo
 ožujak - Uštanu postaje satrap Babilonije
 Bageos postaje satrap Lidije

Rođenja

Smrti